Das Einzel-Skispringen der Männer von der Normalschanze bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand am 12. und 13. Februar 2010 im Whistler Olympic Park Ski Jumps statt.

Daten 
Qualifikation: 12. Februar 2010, 10:00 Uhr

Wettkampf: 13. Februar 2010

Punktrichter:

  Daniel Lind
  Ryszard Guńka
  Hidemitsu Mori
  Kemp Fripp
  Josef Kleisl

Ergebnisse

Qualifikation 

* Die besten 40 Springer qualifizierten sich für das Finale. Des Weiteren waren die besten 10 Springer des Weltcups automatisch qualifiziert.

Finale

Weblinks 

 

Normalschanze Männer